Moeda - em inglês, coin

Localidades

Coín
Punta Coin

Coin (Iowa)

Saint-Régis-du-Coin
Mont Coin
Coin-sur-Seille
Le Coin du Châtel
Coin-lès-Cuvry

Coin du Haut
Coin de Suzin

Le Coin

Desambiguação